Il doppio del Delray Beach International Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Colin Fleming e Ross Hutchins erano i detentori del titolo ma Hutchins non ha preso parte a questa edizione del torneo. Colin Fleming ha giocato insieme a John Peers ma sono stati sconfitti al primo turno.

James Blake e Jack Sock hanno sconfitto in finale Maks Mirny e Horia Tecău per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Maks Mirny /  Horia Tecău (finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)

  Colin Fleming /  John Peers (primo turno)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013